Кальдера — циркоподібне заглиблення із крутими стінками й більш-менш рівним дном, що утворилося внаслідок провалу вершини вулкана та, у деяких випадках, прилеглої місцевості.
 Єллоустонська кальдера
 Кальдера долини Лонг 
 Рафаель Кальдера, Рафаель Антоніо Кальдера Родрігес (ісп. Rafael Antonio Caldera Rodríguez; 24 січня 1916 — 24 грудня 2009) — президент Венесуели.
 Кальдера - місто та морський порт у Чилі.